Muinonen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Eetu Muinonen (né en 1986), joueur finlandais de football
Väinö Muinonen (1898-1978), athlète finlandais spécialiste en marathon

Voir aussi
(4665) Muinonen, astéroïde de la ceinture principale

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois